Villeroy (Seine-et-Marne)
 Villeroy (Somme)
 Villeroy (Yonne)
ook:
Villeroy-sur-Méholle,  Meuse